Emilia puede referirse a lo siguiente:

 Emilia, una región histórica italiana.
 Emilia (álbum), un álbum de la cantante Emilia Rydberg.
 Emilia (asteroide), un asteroide del cinturón principal.
 Emilia (barco), un barco italiano.
 Emilia (género), un género de plantas.
 Emilia (huracán), el nombre de varios huracanes.
 Emilia (nombre), un nombre propio.
 Emilia (personaje), un personaje de la novela El sitio del benteveo amarillo.
 Emilia (Santa Fe), una localidad de Argentina.
 Gens Emilia, una gens de la Antigua Roma.
 Vía Emilia, una calzada de la Antigua Roma.
 Emilia Mernes, una cantante, compositora, actriz y modelo argentina